Гришманы — название нескольких населённых пунктов:
 Гришманы — деревня в Островском районе Псковской области.
 Гришманы — деревня в Себежском районе Псковской области.